Bai He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bai He (vattendrag i Kina, lat 32,17, long 112,33), 
 Baifloden, 

Robotskapade Kinaförgreningar